Japanse broodboom, Acuba japonica (Garryaceae)
Broodboom (Moraceae), Artocarpus altilis, ook wel Artocarpus communis
Ado Broodboom, Nederlandse jazz-trompettist